La Coppa Radivoj Korać 2008 è la 6ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 2ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2007-08, le prime due classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2007-2008, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda
FMP Železnik
Hemofarm STADA
Partizan Igokea
Vojvodina Srbijagas

Lions Vršac
Borac Čačak

Zdravlje Actavis (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2007-2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile